Amerikai Egyesült Államok
Fulton (Alabama)
Fulton (Arkansas)
Fulton (Dél-Dakota)
Fulton (Illinois)
Fulton (Indiana)
Fulton (Kalifornia)
Fulton (Kansas)
Fulton (Kentucky)
Fulton (Maryland)
Fulton, Michigan (egyértelműsítő lap)
Fulton (Minneapolis, Minnesota)
Fulton (Mississippi)
Fulton (Missouri)
Fulton, New York (egyértelműsítő lap)
Fulton (Ohio)
Fulton (Texas)
Fulton (Tennessee)
Fulton (Wisconsin), kisváros
Fulton (közösség, Wisconsin), önkormányzat nélküli település
 Kanada
Fulton (Ontario)